Methymna (griechisch ) steht für:
 eine Stadt auf Lesbos, das heutige Mithymna
 Methymna (Kreta), eine Stadt auf Kreta
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularerzbistum Methymna